Терсинка — минеральная вода.

Месторождение 
Месторождение было открыто в 1967 году в 75 километрах от Новокузнецка в долине реки Верхняя Терсь — на территории, вошедшей позднее в Терсинское сельское поселение. В районе месторождения были пробурены четыре скважины глубиной 345 метров — одна эксплуатационная и три наблюдательные.

Вода была внесена в ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые» как самостоятельный тип «Терсинский» — лечебно-столовая гидрокарбонатная кальциево-натриевая углекислая. Балансовые запасы месторождения утверждены по действующей скважине № 1011 в расчёте на 10-летний срок эксплуатации в количестве  в сутки.

В 2013 году лицензия на эксплуатацию месторождения сроком на 25 лет была выдана предприятию ООО «МВМ».

В феврале 2016 года отдел геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу провёл аукционы на право разработки угольных участков, включая участок Макарьевский Северный Макарьевского угольного месторождения с запасами в , в 2,6 км к югу от которого находится горный отвод разрабатываемого Терсинского месторождения минеральных вод. Директор ООО «МВМ» В. А. Иванов выразил опасения, что разработка угольного месторождения приведет к изменению гидрологического баланса в окружающей среде и нанесёт непоправимый урон Терсинскому месторождению. Компания «МВМ» стала оказывать противодействие деятельности компании ООО «Новомакт», которая, по словам Иванова, с целью угледобычи прокладывала дорогу через лесной участок, не имея на то оснований.

В 2019 году Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу издал приказ о досрочном отзыве лицензии у компании-эксплуатанта Терсинского месторождения, мотивируя своё решение тем фактом, что «ООО „МВМ“ осуществляет бескрановую эксплуатацию ТММВ, в результате которой осуществляется бесконтрольный сброс минеральной воды на земли лесного фонда и в р. Верхняя Терсь, причиняя существенный вред объектам окружающей среды в отсутствие соответствующих разрешений». В ответ на эти действия департамента директор ООО «МВМ» В. А. Иванов подал в Новосибирский арбитраж заявление на признание незаконным приказа об отзыве лицензии, предоставив протокол Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра) от декабря 2011 года, в экспертном заключении которого, в частности, было признано нецелесообразным применение «кранового режима эксплуатации скважины», при котором месторождение функционировать не сможет.

Состав 
Химический состав:
 HCO3 2700—3900 мг/дм3 — гидрокарбонат ион (основной анион)
 Cl 50—150 мг/дм3 — концентрация в воде хлорид-ионов
 Ca 220—300 мг/дм3 — ионы кальция
 Mg <100 мг/дм3 — ионы магния
 Na+K 500—1000 мг/дм3 — ионы натрия и калия
 Fe 10—15 мг/дм3 — железо общее (при кондиции — 10 мг/дм3)
 CO2 1000—2200 мг/дм3 — двуокись углерода (min 500 мг/дм3)
 H2SiO3 70—100 мг/дм3 — кислота метакремниевая (min 50 мг/дм3)

 4,7 г/дм3 — минерализация воды
 Реакция водной среды − 6,87 pH

Рекомендации 
Минеральная вода помогает при лечении и профилактике многих болезней:
 хронических гастритов;
 язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии;
 хронических колитах и энтероколитах;
 хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей;
 болезней обмена веществ, сахарном диабете, ожирении;
 хронических заболеваний мочевыводящих путей;
 железодефицитной анемии;
 заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Минеральные воды России
Новокузнецкий район